Hyperbel (, „Übertreffung, Übertreibung“) steht für:
 Hyperbel (Sprache), Übertreibung in der Literatur
 Hyperbel (Mathematik), Kegelschnitt in der Mathematik

Siehe auch:
 Hyperbelbahn
 Hyperbelfunktion
 Hyperbolisch